La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 1996 fue la XIV edición del torneo de copa femenino.

El RCD Espanyol ganó el título por primera vez en su historia, y se dio la circunstancia de que el Oroquieta Villaverde jugó su quinta final consecutiva.

Resultados

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol